La competizione della pistola 50 metri di tiro a segno ai Giochi della XVIII Olimpiade si è svolta il giorno 18 ottobre 1964 al poligono di Asaka.

Risultato
6 riprese da 10 colpi.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

P2